Ожогово — название населённых пунктов в России:

 Ожогово — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Ожогово — деревня в Буйском районе Костромской области.